

Algemeen 
OV-chipkaart, toegangspas voor openbaar vervoer in Nederland
Overlegcentrum voor de Vrede, voormalig Belgisch samenwerkingsorgaan voor vredesorganisaties
code voor bewolking in de METAR-weerrapporten
Office for Victims of Crime, bureau voor bijstand aan misdrijfslachtoffers, onderdeel van het United States Department of Justice
Open Voting Consortium, belangengroep voor transparant elektronisch stemmen
OVC-project, Ethiopisch project voor studiefinanciering en ondersteuning van studenten

Nederlandse voetbalclubs 
Oirsbeekse Voetbal Club, voormalige voetbalvereniging uit Oirsbeek, zie ADVEO
OVC (Oosterbeek), voormalige voetbalvereniging uit Oosterbeek, niet te verwarren met OVC '85
OVC (Ooij), voormalige voetbalvereniging uit Ooij
OKVC, voetbalvereniging uit Oldehove, opgericht als OVC
OVC '21, voetbalvereniging uit Ommen
OVC '26, voetbalvereniging uit Tilburg
OVC '63, voetbalvereniging uit Oijen
OVC '85, voetbalvereniging uit Oosterbeek
VV OVCS, voetbalvereniging uit Sittard